Егір — бог спокійного моря у скандинавській міфології
 Егір — супутник Сатурна